Джульєтт Аугуста Магілл Кінзі, Джульєтт Аугуста Магілл Кінзі (нар. 11 вересня 1806(18060911) — пом. 15 вересня 1870) — американський історик, письменниця .
 Айван Магілл, Сер Айван Вайтсайд Магілл (англ. Ivan Whiteside Magill, 23 липня 1888(18880723) — 25 листопада 1986) — анестезіолог ірландського походження.